Södergrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södergrunden, Nagu, Åboland, 
 Södergrunden, Kimitoön, Åboland, 
 Södergrunden, Ingå, Nyland,

Se även
Södergrund
Södergrundet
Södergrynnan
Norrgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar